San Leucio (Caserta), een plaats in de Italiaanse gemeente Caserta
 San Leucio del Sannio, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento, regio Campanië